Voir l'article , patronyme dont est issu le patronyme Fresson

Personnalités
 Bernard Fresson, acteur français ;
 Joséphine Fresson, actrice française, fille de Bernard Fresson.
 Théodore-Henri Fresson, agronome et photographe français.

Sciences et techniques
Procédé Fresson, procédé de tirage photographique quadrichrome au charbon direct.

Lien externe 
 
Patronyme picard